Кири́лл Смирно́в:

 Смирнов, Кирилл Андреевич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Смирнов, Кирилл Валерьевич (род. 1994) — российский хоккеист.
 Смирнов, Кирилл Иванович (1907—1985) — советский инженер-строитель, Герой Социалистического Труда.